Волого́дский райо́н — административно-территориальная единица (район)в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Вологодский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Вологда (в состав района не входит).

География 
Территория: 4540 км² — 3,2 % (5 место по территории в области).

В Вологодском районе расположены Кубенское и Кековское озёра, а также множество рек; крупнейшие — Вологда, Лежа, Тошня.

История 
Район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края.

20 июня 1932 года Президиум ВЦИК постановил «упразднить Вологодский район, Северного края, распределив его территорию следующим образом:

а) сельсоветы: Брюховский, Заболотский, Марковский и Пухтинский полностью, а также части территории Беловского, Гаврильцевского и Лихтожского сельсоветов, с границей на этом участке по реке Лихтожской, отнести к Грязовецкому району, Гончаровский сельсовет полностью — к Кубино-озерскому району, а сельсоветы: Потобовский, Пуденгский, Хреновский и Янгосорский полностью и части территории Емского, Погореловского и Тошнинского сельсоветов, с установлением границы по реке Ема, отнести к Чебсарскому району;

б) остающуюся территорию ликвидируемого Вологодского района, Северного края, подчинить Вологодскому горсовету в порядке постановления Президиума ВЦИК 30 октября 1930 г. (СУ, № 57, ст. 683)»*.

1 сентября 1938 года район был вновь создан уже в составе Вологодской области. 13 декабря 1962 года при расформировании районов к Вологодскому району отошла территория Кубено-Озерского и часть территории Чёбсарского района.

В 2016 году Вологодский район перешёл на новую систему органов местного самоуправления: главой стал председатель представительного собрания, а руководитель администрации был нанят по контракту. 10 октября главой района стал Леонид Черняев, 18 ноября руководителем администрации стал Сергей Жестянников.

Население

Территориальное устройство 

 Административно-территориальные единицы
Вологодский район в рамках административно-территориального устройства, включает 23 сельсовета:

 Муниципальные образования
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Вологодский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 23 сельских поселения. В апреле 2009 года некоторые сельские поселения были объединены, в ноябре 2010 года был изменён состав 2 сельских поселений. К концу 2009 года их количество сократилось до 12 сельских поселений. К июню 2017 года были упразднены сельские поселения: Марковское (включено в Подлесное) и Лесковское (включено в Сосновское).

С 2017 до 2022 года муниципальный район делился на10 муниципальных образований со статусом сельского поселения.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения были упразднены и объединены в Вологодский муниципальный округ.

Населённые пункты 
Вологодском районе (муниципальном округе) 901 населённый пункт (все — сельские):

Упразднённые населённые пункты
В январе 2021 года были упразднены деревни Александрово, Алексеевское, Билибино, Гульево, Кулиги, Пантелеево, Рудино, село Погост Еленга. В июле 2021 года были упразднены три деревни Кубенского сельского поселения: Усово, Хаменниково, Шушково.

Экономика 
 Промышленность и агросектор
В районе расположено несколько десятков промышленных предприятий и несколько десятков агроферм и других предприятий агросектора и сельхозугодий .

Инфраструктура

Транспорт 
Через Вологодский район проходит 4 направления Северной Железной дороги, на которых в районе находятся железнодорожные станции: Молочное, Дикая, Лумба, Кипелово, Кущуба, Чахлово и Паприха. Основные автомобильные трассы М8 (Москва — Архангельск) , А114 (Вологда — Новая Ладога) и А119 (Вологда — Медвежьегорск). Так же расположен аэропорт Вологда .

ЖКХ 
Газоснабжение: «Вологдагоргаз», «Вологдаоблгаз».
Электроснабжение: от Вологодских электрических сетей.

Военные объекты 
В районе расположена база авиации Военно-морского флота Федотово.

Люди, связанные с районом 
 Борзова, Галина Александровна  (09.06.1926—05.08.2009 ) — ткачиха Краснодарского камвольно¬суконного комбината Министерства лёгкой промышленности РСФСР Герой Социалистического Труда, родилась в деревне Абрамово
 Душенов, Константин Иванович (9 августа 1895 — 4 февраля 1940) — родился в деревне Константиново, видный деятель советского ВМФ, первый командующий Северным флотом, флагман 1-го ранга.
 Ильюшин, Сергей Владимирович (30 марта 1894 — 9 февраля 1977) — родился в деревне Дилялево, советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.
 Каберов, Игорь Александрович (25 апреля 1917 — 2 октября 1995) — родился в деревне Никулинское, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Клубов, Александр Фёдорович (18 января 1918 — 1 ноября 1944) — родился в деревне Яруново, лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 Коньков, Сергей Михайлович  (04.05.1921, д. Грибково - 10.03.1960, Мосейково (деревня, Вологодская область)) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Обичкин, Геннадий Дмитриевич (12 сентября 1899—1981) — родился в деревне Синицыно. Советский историк, профессор, доктор исторических наук.
 Панкратов, Александр Константинович (10 марта 1917 года — 24 августа 1941 года) родился в деревне Абакшино, Герой Советского Союза, первым в истории закрыл своим телом вражеский пулемёт.
 Швед, Даниил Сергеевич (род. 7 декабря 1983) — родился в посёлке Федотово. Боксёр-любитель, призёр чемпионатов России по боксу. Мастер спорта России международного класса.

Археология и палеогенетика 
У деревни Минино вблизи приустьевой части реки Дмитровки, на обращённом в сторону Кубенского озера возвышенном крае современной пойменной и первой надпойменной террас, в акватории Заболотского палеоозера находятся стоянки эпохи мезолита и неолита — Минино II и Минино I, для которых получены радиоуглеродные даты — 8400±40 — 9435±40 л. н. и 6165±45 — 9435±55 л. н. соответственно.

У мезолитических образцов Min11 (8671±48 — 8092±94 лет до н. э.), Min3 (7472±52 лет до н. э.), Min8 (6450 — 5800 лет до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа U4a1, у образцов Min2 и Min5 (8740 — 8420 лет до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа U4a2, у образца Min10 определена митохондриальная гаплогруппа U4d (калиброванная дата).

К XI — XIII векам относятся погребения, оставленные древнерусским населением.

Анализ митохондриальной ДНК у 12 образцов из средневековых погребений могильника Минино II показал, что у 10 индивидов выявлен митотип митохондриальной гаплогруппы Н, у одного — митотип митохондриальной гаплогруппы Н с нуклеотидной заменой 16129 G-A, у одного — митотип митохондриальной гаплогруппы I с нуклеотидными заменами 16129 G-A, 16223 C-T.

Примечания

Ссылки 
 Вологодский муниципальный район — официальный сайт
 

Вологодский район